Die spanische Provinz Soria hat 183 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

!Soria
Soria
!Gemeinden